Wirsing steht für:
 Wirsing, ein Gemüse
 Wirsing (Adelsgeschlecht), oberlausitzisch-sächsisches Adelsgeschlecht

Wirsing ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Wirsing (1931–2022), deutscher Mathematiker
 Giselher Wirsing (1907–1975), deutscher Journalist
 Hans-Peter Wirsing (1938–2009), deutscher Maler und Grafiker
 Martin Wirsing (* 1964), deutscher Reporter und Moderator
 Martin Wirsing (Informatiker) (* 1948), deutscher Informatiker
 Rudolph Wirsing (1808–1878), deutscher Sänger, Schauspieler und Opernintendant
 Sibylle Wirsing (* 1936), deutsche Journalistin und Theaterkritikerin
 Toni Wirsing (* 1990), deutscher Motorradrennfahrer 
 Werner Wirsing (1919–2017), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Wirsching